А́втово — исторический район Санкт-Петербурга, также финская деревня допетровских времён. 

Дал названия следующим объектам:
 Автово — товарная станция Октябрьской железной дороги в Кировском районе Санкт-Петербурга.
 «Автово» — станция Петербургского метрополитена.
 Автово — депо Петербургского метрополитена.
 Автово — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.
 Цирк Автово (официальное название — Санкт-Петербургский «Французский цирк Автово»).
 Автово — путепровод в Кировском районе Санкт-Петербурга.

См. также 
 Автовский ДСК — одно из крупнейших домостроительных предприятий в Санкт-Петербурге в 1980-х годах (также см. 1Лг-600А)
 Автовская улица
 Автовская ТЭЦ

Примечания